Jean Michel  est un joueur de go français, et mathématicien, directeur de recherches au CNRS, né en 1951.

Palmarès 
 Champion de France, en 1979 et 2005 ; 
 Vice-champion de France, en 1980 et 2004.

Joueur de go français
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)